Osoby o nazwisku Kramer:
 Alfred Kramer (1898–1946) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Bogdan Kramer (ur. 1944) – polski żeglarz lodowy, olimpijczyk
 Clare Kramer (ur. 1974) – amerykańska aktorka
 Chris Kramer (ur. 1975) – kanadyjski aktor 
 Eric Allan Kramer (ur. 1962) – amerykański aktor
 Hans Kramer (?–1577) – niemiecki architekt i fortyfikator 
 Heinrich Kramer (ok. 1430–1505) – niemiecki duchowny katolicki
 Jack Kramer (1921–2009) – amerykański tenisista
 Joey Kramer (ur. 1950) – amerykański perkusista
 Josef Kramer (1906–1945) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Ken Kramer (ur. 1942) – amerykański polityk
 Max Kramer (1920–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Samuel Noah Kramer (1897–1990) – amerykański asyriolog
 Sven Kramer (ur. 1986) – holenderski łyżwiarz szybki
 Stanley Kramer (1913–2001) – amerykański reżyser i producent filmowy
 Szalom Kramer (1912–1978) – żydowski literat
 Teodor Kramer (1926-2014) – polski ekonomista

Inne:
 Kramer – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Kramerspitz – szczyt w Alpach Ammergawskich
 Kramer – polski zespół rockowy
 (5715) Kramer – planetoida 
 Kramer – marka maszyn rolniczych.
 Kramer – amerykański producent gitar

Zobacz też 
 Sprawa Kramerów